Aki Juusela (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lukko Rauma, il débute en SM-liiga en 2011 avec son nouveau club ; l'Ässät. Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja Q || 10|| 9|| 11|| 20|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Lukko Rauma U16 || Jr. C SM-sarja|| 13|| 9|| 7|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Lukko Rauma U18 || Jr. B SM-sarja || 35|| 20|| 9|| 29|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Lukko Rauma U18 || Jr. B SM-sarja || 24|| 19|| 15|| 34|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Lukko Rauma U20 || Jr. A SM-liiga || 37|| 10|| 4|| 14|| 30|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2010-2011 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 28|| 14|| 10|| 24|| 24|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 32|| 32|| 21|| 53|| 26|| 4|| 6|| 1|| 7|| 4
|-
|2011-2012 || Ässät Pori || SM-liiga|| 15|| 3|| 2|| 5|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-liiga || 6|| 2|| 5|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Ässät Pori || SM-liiga|| 32|| 1|| 1|| 2|| 2|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Lempäälän Kisa || Mestis || 37|| 7|| 15|| 22|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Satakunta || Suomi-sarja || 14|| 7|| 7|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || KooKoo Kouvola || Mestis|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2015-2016 || TuTo Turku || Mestis || 35|| 5|| 6|| 14|| 16|| 7|| 1|| 0|| 1|| 29
|-
|2016-2017 || TuTo Turku || Mestis || 43|| 13|| 13|| 26|| 45|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
|2017-2018 || TuTo Turku || Mestis || 41|| 24|| 10|| 34|| 35|| 15|| 9|| 4|| 13|| 31
|-
|2017-2018 || Ässät Pori || Liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || TuTo Turku || Mestis || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Ässät Pori || Liiga|| 29|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || HK Dukla Michalovce || Extraliga Slo. || 24|| 4||7 || 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Ferencváros TC || Erste Liga || 19|| 7|| 11|| 18|| || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2008-2009 || align="left"| Finlande U18 || International junior || 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga : champion de Finlande en 2013

Références 

Naissance en juin 1991
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du TuTo Turku
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce